Thomas Brändle, né le  à Liestal, est un politicien, entrepreneur et écrivain suisse.

Biographie 
Boulanger et confiseur de profession, il est depuis 2003 député au Grand conseil du canton de Zoug au sein du Parti libéral-radical. Il est connu notamment pour avoir déposé une motion au sujet de la garantie étatique de la stabilité du franc suisse.

Il réside à Unterägeri.

Publications 
 Präsenz Markieren
 Hürat usgschlosse, pièce de théâtre
 Einen Augenblick bitte?...!
 Noch ein Stück, bitte...?!, .
 Das Geheimnis von Montreux, Wolfbach Verlag, Zurich, roman, . 
 Armaturen aus Plastik, satire, 
 Koni Bärtschi, Kaffeeklatsch 1, 
 Vatikan City,

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Blog de Thoms Brändle

Naissance en novembre 1969
Romancier suisse
Dramaturge suisse germanophone
Satiriste
Entrepreneur suisse
Blogueur suisse
Boulanger
Personnalité politique zougoise
Personnalité du Parti libéral-radical
Député d'un parlement cantonal suisse
Naissance à Liestal
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998